Pupy steht für folgende geografischen Orte:

  Spychowo, Ort in Polen

Pupy steht für folgende Personen:
 César „Pupy“ Pedroso (1946–2022),  kubanischer Pianist, Komponist und Arrangeur.